The Old Dark House steht für:

 The Old Dark House (1932), US-amerikanischer Film von James Whale
 The Old Dark House, Originaltitel von Das alte finstere Haus, US-amerikanisch-britischer Film von William Castle (1963)